Utopia Aalst is de hoofdbibliotheek van de Belgische stad en gemeente Aalst. Het gebouw is een fusering van oud en nieuw. Het werd ontworpen door de KAAN architecten. Voorheen was het een pupillensite waar een gedeelte van bewaard is gebleven. Het hoekgebouw specifiek werd volledig bewaard. De naam verwijst naar Thomas More's publicatie Utopia, die gedrukt werd door Dirk Martens.

Utopia was de bibliotheek die begon met weesgedichten, alle Vlaamse bibliotheken volgden Utopia op.

Galerij

Prijzen 

 Best Arts & Culture Building Project, ABB LEAF Awards van het Leading European Architects Forum.
 Beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2019.

Bibliotheek in Aalst